Muzeum Archidiecezjalne – muzeum gromadzące i prezentujące zbiory poszczególnych archidiecezji.

W Polsce takie muzea znajdują się w:
 Częstochowie – Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej
 Gdańsku – Muzeum Archidiecezjalne w Gdańsku
 Gnieźnie – Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie
 Katowicach – Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach
 Krakowie – Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie
 Lublinie – Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej w Lublinie
 Łodzi – Muzeum Archidiecezjalne w Łodzi
 Poznaniu – Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu
 Przemyślu – Muzeum Archidiecezjalne w Przemyślu
 Warszawie – Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
 Wrocławiu – Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu

Zobacz też 
Muzeum Diecezjalne